Кату:

 Кату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Кату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.
 Кату — народ, принадлежащий к группе горных кхмеров.